Draped Up and Chipped Out, Vol. 3 — компіляція американського репера Мессі Марва, видана Scalen Records та SMC Recordings 9 грудня 2008 р. Реліз посів 50-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums. Виконавчий продюсер: Мессі Марв.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва